Judefrågan, politisk problemställning "rörande judarnas ställning i samhället". Användes som begrepp från första halvan av 1800-talet till andra världskrigets slut, ofta med antisemitisk innebörd.

Se även
Den slutgiltiga lösningen
Förintelsen
Radio Islam
Om judefrågan

Källor 

Politiska termer
Antisemitism
Nazism